Brama Berlińska w Hamburgu
 Brama Berlińska w Kostrzynie nad Odrą
 Brama Berlińska w Łagowie
 Brama Berlińska w Poznaniu
 Brama Berlińska w Szczecinie – obecnie Brama Portowa
 Brama Berlińska w Templinie
 Brama Berlińska w Weselu